Пуерта Дорада има више значења:

 Пуерта Дорада (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерта Дорада (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерта Дорада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерта Дорада (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта Дорада (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерта Дорада (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику